Rybno (gemeente in powiat Działdowski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Działdowski
 Rybno (powiat Działdowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Działdowski
 Rybno (powiat Mrągowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Mrągowski
 Rybno (powiat Gnieźnieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gnieźnieński
 Rybno (powiat Kolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Rybno (powiat Koniński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Rybno (powiat Aleksandrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Aleksandrowski
 Rybno (powiat Świecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Świecki
 Rybno (Lubusz), een gehucht in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Rybno (gemeente in powiat Sochaczewski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski
 Rybno (powiat Sochaczewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski
 Rybno (powiat Wyszkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wyszkowski
 Rybno (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Łomżyński
 Rybno (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Wejherowski
 Rybno (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Kłobucki